

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Menr“ beginnt.

Menr 



Menra 
 Menrad, Karl (* 1944), deutscher Schauspieler
 Menrad, Siegfried (1928–2013), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Menrad, Winfried (1939–2016), deutscher Politiker (CDU), MdEP
 Menrath, Manuel (* 1974), Schweizer Historiker und Autor
 Menrath, Thomas, deutscher Pianist und Hochschullehrer